Мільман () — єврейське прізвище, яке утворене від словосполучення, що дослівно перекладється людина, що працює у млині.

Походження 

Прізвище Мільман утворене від прізвиська, яке веде свій початок від двох слів: mil, що в перекладі з ідиш означає «млин» і man — «людина». Швидше за все, прізвисько Мільман відносилося до числа «професійних» іменувань і вказувало на рід занять людини.

Так, засновник роду Мільман міг бути мельником або робітником на млині.

Відомі носії 

  Мільман Адольф (Алтер) (сценічний псевдонім — Адольф Мюльман, 1865—1938) — німецький та американський оперний співак (бас-баритон).
 Мільман Адольф Ізраїлевич (1886—1930) — російський художник, учасник мистецького об'єднання «Бубновий валет».
 Мільман Віталій Давидович (нар. 1939) — математик, син Давида Мільмана.
 Мільман Давид Пінхусович (1912—1982) — математик.
 Мільман Марк Володимирович (1910—1995) — музичний педагог, піаніст і композитор, професор кафедри камерного ансамблю та квартету  Московської консерваторії, племінник Адольфа Мільмана.
 Мільман Олег Ошеревич (нар. 1938 р.) — російський інженер.
 Мільман П'єр Давидович (нар. 1945 р.) — математик, син Давида Мільмана.
 Мільман-Крімер Рашель Марківна (1897—1976) — режисер і сценарист.
 Якоб (Джейкоб) Мільман (1911—1991) — американський професор українського походження в галузі електротехніки Колумбійського університету.

Див. також

Примітки